Frauenbrücke steht für:
Puente de la Mujer, Brücke in Buenos Aires
 Frauenbrücke Ost-West, deutsche Organisation